Harusame est le nom japonais des dangmyeon coréennes, des nouilles de fécule de patates douces.

Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Harusame :
 le Harusame, un destroyer de classe Harusame lancé en 1902 et démoli en 1926 ;
 le Harusame, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1935 et coulé en 1944 ;
 le Harusame, un destroyer de classe Murasame lancé en 1959 et démoli en 1989 ;
 le Harusame, un destroyer de classe Murasame lancé en 1995 et toujours en service.

Harusame